Джанг:
 Джанг — округ в пакистанской провинции Пенджаб.
 Джанг — город в провинции Пенджаб, Пакистан, центр одноимённого округа.
 Джанг — город и коммуна в департаменте Менуа Западного региона Камеруна.
 Джанг (ансамбль) — цыганский ансамбль, основатель Николай Эрденко
 Джанг — фамилия:
 носители
 Джанг, Джордж — был основным игроком на рынке торговли кокаином в США 1970-х, начале 1980-х.